Хенри може да се отнася за:
 Крале на Англия
 Хенри I (Англия) (1068 – 1135)
 Хенри II (Англия) (1133 – 1189)
 Хенри III (Англия) (1207 – 1272)
 Хенри IV (1367 – 1413)
 Хенри V (Англия) (1387 – 1422)
 Хенри VI (1421 – 1471)
 Хенри VII (1457 – 1509)
 Хенри VIII (1491 – 1547)
 Хенри Съсекски (1984), по-малкият син на Принц Чарлз и Принцеса Даяна
 Мери Кей Хенри (р. 1958), американска профсъюзна деятелка
 О. Хенри (1862 – 1910), американски писател
 Уилям Хенри (1775 – 1836), английски химик
 Хенри (единица), единица за индуктивност